Claudio Baglioni ClaB è il primo VHS pubblicato dall'associazione ClaB, il fan club ufficiale di Claudio Baglioni, che contiene un'intervista esclusiva realizzata al cantautore nel 1993, dove racconta dell'esperienza del concerto a sorpresa in giro per Roma su un camion, del concerto realizzato allo stadio Flaminio il 3 luglio 1991 (di cui era precedentemente uscita un'altra videocassetta) e dei due tour realizzati nel 1992, Assieme oltre il concerto e AncorAssieme.

Questo fu tra i primi prodotti pubblicati dall’associazione; precedentemente, sempre nello stesso anno era stata commercializzata una cartolina con una foto Baglioni e il logo Clab per pubblicizzare l’imminente arrivo di quest'associazione, che vedrà poi il suo primo raduno nel 1995.

Note